Horii ist der Familienname folgender Personen:

 Gakuya Horii (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Horii Kōha (1897–1990), japanischer Maler 
 Manabu Horii (* 1972), japanischer Eisschnellläufer
 Horii Tomitarō (1890–1942), Generalmajor der Kaiserlich Japanischen Armee
 Yoshiharu Horii (* 1953), japanischer Fußballspieler
 Yūji Horii (* 1954), japanischer Videospieleentwickler